Margaretha I van Denemarken (1353-1412), koningin van Denemarken, Noorwegen en Zweden en de grondlegger van de Unie van Kalmar
 Margrethe II van Denemarken (1940), koningin van Denemarken (1972-heden)
 Margaretha van Denemarken (1895-1992), Deens prinses, dochter van prins Waldemar van Denemarken en kleindochter van koning Christiaan IX van Denemarken.